Emmanuelle – nome proprio di persona francese
 Emmanuelle – romanzo erotico scritto da Louis-Jacques Rollet-Andriane, ma firmato con il nome della moglie, Emmanuelle Arsan
 Emmanuelle – film del 1974 diretto dal regista Just Jaeckin (tratto dal romanzo citato)
 Emmanuelle – fumetto erotico di Guido Crepax (tratto dal romanzo citato)
 Emmanuelle – videogioco del 1989